Tacoma steht für:

 Tacoma, Stadt im US-Bundesstaat Washington
 Tacoma Guitars, US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 USS Tacoma, Name mehrerer US-amerikanischer Kriegsschiffe
 ein deutsches Handelsschiff, siehe Rhakotis (Schiff, 1928) #Schicksal der Hapag-Kombischiffe des Nordamerika-Westküstendienst
 Toyota Tacoma, ein Kfz-Modell von Toyota
 Tacoma (Computerspiel), SF-Adventure aus dem Jahr 2017

Tacoma ist der Name weiterer Orte

in Australien:
 Tacoma (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Tacoma (Colorado)
 Tacoma (Florida)
 Tacoma (Maine)
 Tacoma (New York)
 Tacoma (Ohio)
 Tacoma (Virginia)
 Tacoma Junction, Washington
 Tacoma Park, South Dakota

Siehe auch:
 Tacoma-Narrows-Brücke
 Tacuma
 Tahoma
 Takoma